Ирина Сиротинская: Сиротинская, Ирина Павловна (1932—2011) — российский архивист и литературовед.
 Сиротинская, Ирина Вячеславовна (род. 1979) — российская актриса.